Barbarella (strip), een Franse strip.
 Barbarella (film), film uit 1968 gebaseerd op de strip.
 Barbarella (popgroep), een Nederlandse popgroep, bekend van de hit "We Cheer You Up (Join The Pin Up Club)"
 Barbarella (band), een Nederlandse rockband uit Nijmegen.
 Electric Barbarella, een nummer van de Britse popgroep Duran Duran.